Adolf Pichler, poeta austriaco (1819-1900)
 Antonio Pichler, incisore italiano (1697-1779)
 Carl Pichler von Deeben, poliziotto e funzionario austriaco
 Caroline Pichler, scrittrice austriaca (1769-1843)
Joannes Conradus Melchior Pichler, compositore austriaco (1695-1776 ca.)
 Karoline Pichler, sciatrice alpina italiana
 Elmar Pichler Rolle, politico e giornalista italiano
 Giovanni Pichler, incisore italiano (1734-1791), figlio di Antonio Pichler
 Giacomo Pichler, incisore italiano (1778-1815), figlio di Giovanni Pichler
 Giuseppe Pichler, incisore italiano (1760-1820), , figlio di Antonio Pichler
 Joe Pichler, attore statunitense
 Luigi Pichler, incisore italiano (1773-1854), figlio di Antonio Pichler
 Teresa Pichler, attrice italiana (1769-1834), moglie di Vincenzo Monti
 Walter Pichler, artista italo-austriaco